Любомир Огнянов може да се отнася за:

 Любомир Огнянов-Ризор (1910 – 1987) – български преводач;
 Любомир Огнянов (р. 1941) – български историк;
 Любомир Огнянов (р. 1977) – български журналист.